Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin Masters de Shanghai.

Primes et points

Faits marquants 
 Roger Federer participe au double avec le numéro 1 chinois Zhang Ze, un fait rare pour Federer.
 En s'inclinant en demi-finale, Rafael Nadal loupe l'occasion de devenir le premier joueur à gagner six masters 1000 sur une seule et même saison.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (remplaçants)

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Shanghai
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Tennis en Chine en 2013
Shanghai
Tennis en octobre 2013